Según su categoría, Tifón o tifón puede referirse a:

 En la mitología griega, Tifón era un gigante, hijo menor de Gea y Tártaro.
 En meteorología, un tifón es un ciclón tropical que se forma en el océano Pacífico Occidental.
 En astronomía, (42355) Tifón es un objeto astronómico de disco disperso transneptuniano nombrado en honor del Tifón mitológico.
 Tifón, clase de submarinos soviéticos de los años 1980.